Всеволод Воробьёв:
 Воробьёв, Всеволод Иванович (1898—1984) — советский арктический гидрограф, полярник.
 Воробьёв, Всеволод Михайлович (1925—2010) — советский и украинский педагог, пианист.